Дібро́вна ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Дібровна вулиця — вулиця в місті Житомир.
 Дібровна вулиця — вулиця в місті Київ.
 Дібровна вулиця — вулиця в місті Львів.

Вулиці